Lipovec je lahko:

lipovec, listnato drevo (Tilia cordata Mill.)
 Lipovec, priimek več znanih ljudi
 ime več naselij:
 Lipovec pri Kostelu (Slovenija) 
 Lipovec pri Škofji vasi (Slovenija)
 Lipovec, Ribnica (Slovenija)
 Lipovec, Šmarje pri Jelšah (Slovenija)
 Lipovec, Semič (Slovenija)
 Lipovec Lonjski (Hrvaška)
 Lipovec, Zlatar Bistrica (Hrvaška)
 Veliki Lipovec (razločitev)
 Mali Lipovec (razločitev)